Кучеренков — фамилия и топоним.

 Кучеренков, Валентин Викторович (1929—1992) — советский хоккеист.
 Кучеренко (Кучеренков) — исчезнувший хутор в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 Кучеренко